Jingshan bezeichnet:

 Jingshan (京山市), kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Hubei

 Jingshan (Jingyu) (景山镇), Großgemeinde im Kreis Jingyu in der chinesischen Provinz Jilin
 Jingshan (Yuhang) (径山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuhang von Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Jingshan (Dongcheng) (景山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongcheng von Peking, Volksrepublik China
 Jingshan (Jinghu) (荆山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinghu von Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui
 Jingshan (Ouhai) (景山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ouhai von Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jingshan (Qingyunpu) (京山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingyunpu von Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Jingshan-Park (景山 公园), Park in Peking, nördlich der Verbotenen Stadt